Monticellesi – abitanti di Montecelio
Monticellesi – abitanti di Monticelli (Mesola)
Monticellesi – abitanti di Monticelli Brusati
Monticellesi – abitanti di Monticelli Pavese
Monticellesi – abitanti di Monticelli d'Ongina
Monticellesi – abitanti di Monticello Amiata
Monticellesi – abitanti di Monticello Brianza
Monticellesi – abitanti di Monticello Conte Otto
Monticellesi – abitanti di Monticello d'Alba